Эдриан — распространённая передача английского имени Эйдриан (). Наиболее известные носители:
 Эдриан () — американский художник по костюмам.
 Эдриан Белью () — американский гитарист и вокалист.
 Эдриан Лайн () — американский кинорежиссёр и продюсер.
 Эдриан Ньюи () — главный разработчик болидов команды Формулы-1 «Red Bull Racing».
 Эдриан Пол () — британский актёр.
 Эдриан Смит — архитектор, разработчик проекта небоскрёба «Бурж Дубай».
 Эдриан Смит (род. 1957) — американский музыкант, гитарист группы Iron Maiden.

Фамилия 
 Эдриан, Натан (род. 1988) — американский пловец, трёхкратный олимпийский чемпион и многократный чемпион мира.
 Эдриан, Эдгар Дуглас (1889—1977) — британский электрофизиолог.

См. также 
 Адриан (значения)